el Llac, entitat de població al municipi de Navarcles
 el Llac (Lladurs), masia al Solsonès
 el Llac (l'Esquirol), masia a Osona
 el Llac (la Vall de Bianya), masia al veïnat de Sant Pere Despuig (la Vall de Bianya la Garrotxa)